Albreht II. Habsburški je ime dveh vladarjev:

 Albreht II. Avstrijski, (1298-1358) avstrijski vojvoda
 Albreht II. Nemški, (1397-1439) rimsko-nemški kralj, češki in ogrski kralj, avstrijski vojvoda (kot Albreht V.)